Ян Верме́ер (Верме́ер Де́лфтский,  или  МФА; 1632—1675) — нидерландский художник-живописец, мастер бытовой живописи и жанрового портрета. Один из самых талантливых (наряду с де Хохом) последователей Терборха. Творчество Рембрандта, Хальса и Вермеера принято считать вершиной голландского искусства золотого века.

В русской искусствоведческой традиции более распространённым вариантом написания имени художника является Вермеер Дельфтский. Другие варианты — Йоханнис ван дер Мер, Йоханнис вер Мер, Вермер Делфтский. По правилам транскрипции голландских имён сочетание ee передаётся как е.

Биография 

О жизни Вермеера известно очень немного. Он родился (по крайней мере был крещён) 31 октября 1632 года в Делфте, в семье предпринимателя-торговца. Ян был вторым ребёнком в семье и единственным сыном своих родителей. Его отец был родом из Антверпена, в 1611 году переехал в Амстердам и работал ткачом по шёлку. В 1653 году он женился, переехал в Делфт и стал хозяином постоялого двора. Он продолжал заниматься шелкоткачеством, а также был зарегистрирован в делфтской гильдии Святого Луки в качестве торговца предметами искусства.

Образование 
О годах ученичества Вермеера не сохранилось достоверной информации. Известно, что 29 декабря 1653 года Ян Вермеер был принят в гильдию Святого Луки. По условиям гильдии членство в ней предваряли шесть лет серьёзного обучения живописи у мастера, состоявшего в гильдии. Ян Вермеер был знаком с художниками Леонартом Брамером и Герардом тер Борхом. На основании этого факта строились предположения о том, что Вермеер возможно состоял в обучении у одного из них. Кроме этого чрезвычайно распространена, но не имеет подтверждений гипотеза о том, что учителем Вермеера был художник Карел Фабрициус, в свою очередь ученик Рембрандта. Безусловно, огромное влияние на творчество Вермеера оказал голландский мастер жанровой живописи Питер де Хох, проживавший в Делфте с 1652 по 1661 годы, что нашло отражение в картине «Диана со спутницами». Его стиль нашёл дальнейшее развитие в полотнах Вермеера.

Семья и работа 
Ян Вермеер женился 20 апреля 1653 года на Катарине Болнес из деревни в окрестностях Делфта. Его кальвинистское вероисповедание первоначально вызывало недовольство в католической семье Болнес. Лишь после увещеваний католика Брамера будущая тёща Вермеера дала согласие на брак дочери.

В 1660 году Вермеер вместе с женой переехал жить в дом тёщи. У Вермеера было 15 детей, четверо из которых умерли в раннем возрасте. Очевидно, что материальное положение художника было очень неплохим, раз он мог без проблем прокормить своих детей. Известно, что Вермеер писал в год лишь по две картины, поэтому у него были и другие источники дохода. Он помогал своей матери управлять трактиром «Мехелен» на главном рынке Делфта, доставшимся ей в наследство после смерти мужа. Предполагается, что в этом заведении Вермеер мог вести обычную для голландских художников того времени торговлю предметами искусства. В 1662—1663 и 1670—1671 годах Вермеер занимал должность декана гильдии св. Луки и соответственно руководил ею. В XVII веке любой ремесленник и художник состоял в соответствующей гильдии, регламентировавшей деятельность представителей профессии. Должность декана гильдии художников была очень почётной и говорит об авторитете Яна Вермеера в Делфте.

Ещё при жизни художника за картины Яна Вермеера платили очень хорошие деньги. В основном Вермеер писал для своих заказчиков-меценатов. Главными покровителями художника и почитателями его творчества были пекарь Хендрик ван Буйтен и хозяин печатной мастерской Якоб Диссиус, в коллекции которого согласно инвентарному перечню 1682 года находилось 19 картин Вермеера. Остаётся неизвестным, писал ли Вермеер под конкретные заказы меценатов или они просто получали право преимущественной покупки готовых произведений мастера. Вермеер был известным экспертом по вопросам искусства. Так, например, он был в числе экспертов, которым доверили установить подлинность коллекции венецианских и римских полотен, предложенных курфюрсту Бранденбурга Фридриху Вильгельму I за 30 тысяч гульденов. В 1672 году Вермеер ездил в Гаагу, где давал заключение о стоимости картин вместе с другим художником Якобом Йордансом. В присутствии нотариуса он опроверг подлинность коллекции и заявил, что в действительности коллекция стоит не более одной десятой от запрашиваемой цены.

В отличие от многих других художников, у Яна Вермеера не было учеников.

Последние годы жизни 

К концу жизни экономическое положение художника значительно ухудшилось, и он был вынужден брать кредиты. В результате начавшейся в 1672 году (и продолжавшейся до 1679 года) войны с Францией замерла торговля живописью. В своём ходатайстве о частичном списании долгов, датированном 30 апреля 1676 года, супруга Вермеера поясняла, что во время войны её муж был вынужден продавать картины по заниженной цене.

В 1675 году Вермеер заболел и умер спустя несколько дней. Его похоронили в фамильном склепе в Старой церкви, место под который было выкуплено тёщей художника Марией Тиннс в 1661 году. Его жена из-за долгов вынуждена была отказаться от наследства и передала его кредиторам. Средств на установление мемориальной плиты к тому времени не было.

С годами информация о точном месте погребения художника в церкви была утрачена. В 1975 году по случаю 300-й годовщины со дня его смерти местная власть профинансировала установление первой мемориальной плиты на месте бывшего расположения фамильного склепа Вермееров. 26 января 2007 года возле западного выхода церкви была торжественно открыта дополнительная, более статусная плита, на которой указано, что художник был похоронен именно в этой церкви. Между тем существует версия, что во избежание проседания церковного пола остатки погребений под всеми плитами, которые находились в церкви, в свое время были перемещены за пределы здания.

Художественная манера 
Большинство работ Вермеера представляют собой композиции в тщательно прописанном интерьере, с небольшим числом фигур. Есть также несколько городских пейзажей. Практически отсутствуют сюжеты на религиозные темы.

По мнению некоторых современных авторов (художник Дэвид Хокни, архитектор Филип Стейдмен ()), Вермеер и ряд других художников Возрождения пользовались техническими средствами: камерой-обскурой, камерой-люсидой и сферическими зеркалами — для достижения совершенства в создании эффекта перспективы и освещения. Теории эти считаются гипотетическими и подвергнуты критике, как со стороны художников, так и со стороны учёных.

Сохранившиеся работы и подделки 

В каталоге аукциона, состоявшегося 16 мая 1696 года, после смерти Якоба Диссиуса, значились 21 картина Вермеера, сегодня из них исследователям известны 16. Искусствоведы долгое время вели поиски неизвестных картин Вермеера. Огромная ценность этих работ стала причиной появления в 1930-х годах ряда удачных подделок. Наиболее успешным фальсификатором — автором нескольких работ, проданных под видом работ Вермеера (например, «Христос в Эммаусе»), в том числе и руководителям нацистской Германии, стал Хан ван Мегерен.

В конце XIX века четыре картины Вермеера принадлежали российским коллекционерам. На вилле Демидовых под Флоренцией висели полотна «Географ» и «Офицер и смеющаяся девушка». А. А. Половцов показывал гостям своего дома на Большой Морской картину «Хозяйка и служанка». Художник Илья Остроухов уступил купцу Д. И. Щукину «Аллегорию веры» как работу Эглона ван дер Нера; позднее Щукин, установив подлинного автора, продал это произведение директору Маурицхёйса Бредиусу.

В наше время достоверно подлинными считаются 34 картины Вермеера, ещё 5 — дискуссионными. В современных российских собраниях картины Вермеера отсутствуют. В 2018 году галерея Маурицхёйс в Гааге и онлайн-платформа Google Arts & Culture создали виртуальный музей, в котором представлены все известные на сегодняшний день работы Вермеера.

В культуре 

 «Луч света», документальный фильм  из цикла «Палитры» (Франция, 1989);
 «Все работы Вермеера в Нью-Йорке», художественный фильм Джона Джоста (США, 1990);
 «Письма к Вермееру», опера Луи Андриссена на либретто Питера Гринуэя (1997—1998);
 «Девушка с жемчужной серёжкой», исторический роман Трейси Шевалье (1999);
 «Девушка с жемчужной серёжкой», художественный фильм по роману Трейси Шевалье (США, 2003);
 «Двойная жизнь Вермеера», роман  (2004);
 «», книга историка Тимоти Брука (2007);
 «», документальный фильм Теллера (США, 2013);
 «Столкновение с судьбой»;
 Фотографии Билла Гекаса реконструируют некоторые картины художника, всех персонажей Вермеера изображает маленькая дочь фотографа — Афина;
 Фильм «Подлинный Вермеер».
 Агата Кристи, "После похорон". Действие развивается вокруг картины Вермеера.

Память 
 В честь Яна Вермеера назван астероид (4928) Vermeer, открытый астрономом Людмилой Карачкиной в Крымской астрофизической обсерватории 21 октября 1982 года.
 В честь Вермеера был назван сыр «Милнер Вермеер».

Примечания

Ссылки 
 
 

Художники Нидерландов
Похороненные в Аудекерк в Делфте